Haarlem Nieuw-Zuid, een informele aanduiding van het stadsdeel Schalkwijk in Haarlem
 Een gepland bus/tramstation in dit stadsdeel ter hoogte van de Schipholweg en het Spaarne
 Nieuw Zuid (Katwijk aan Zee), een wijk in Katwijk aan Zee
 Sportpark Nieuw Zuid, een sportaccomodatie in de wijk
 Nieuw-Zuid-Wales, een deelstaat van Australië
Nieuw Zuid Antwerpen, een visionaire stadsontwikkeling aan de Schelde en het Antwerpse Zuid
 Een andere benaming van Plan Zuid in Amsterdam